Dalhem kan syfta på:

 Dalhems IF – en handbollsklubb i Malmö

Geografi

Belgien 

 Dalhem, Belgien, kommun i Vallonien, Province de Liège,

Sverige 

 Dalhem, Västerviks kommun – kyrkbyn i Dalhems socken i Västerviks kommun 
 Dalhems församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift
 Dalhems socken, Småland – en socken i Småland i Norra Tjusts härad
 Dalhems landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kalmar län
 Dalhems distrikt, Småland – ett distrikt i Kalmar län från 2016
 Dalhem, Gotlands kommun – en ort och kyrkby i Gotlands kommun 
 Dalhems församling, Visby stift – en församling i Visby stift
 Dalhems socken, Gotland – en socken i Gotlands norra härad
 Dalhems landskommun, Gotland – en tidigare kommun på östra delen av Gotland
 Dalhems distrikt, Gotland – ett distrikt i Gotlands kommun från 2016
 Dalhem, Helsingborg – en stadsdel i Helsingborg

Se även
Dahlem
Dalem